Leonhard Euler – szwajcarski matematyk
 liczba Eulera – stała matematyczna
 Hans von Euler-Chelpin – szwedzki chemik organik, biochemik, laureat Nagrody Nobla z chemii 1929
 Ulf von Euler – szwedzki fizjolog, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny 1970
 (2002) Euler – planetoida
 „Euler” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej